Покрытие — может означать:

 Покрытие — то, чем покрывается какая-либо поверхность в защитных или декоративных целях.
 Дорожное покрытие — верхняя часть дорожной одежды, состоящая из одного или нескольких единообразных по материалу слоёв, непосредственно воспринимающая усилия от расчётной нагрузки и подвергающаяся прямому воздействию атмосферных факторов.
 Тактильное покрытие — представляет собой систему текстурированного индикатора поверхности земли, расположенного на тротуарах, пешеходных переходах, лестницах, платформах железнодорожных станций и остановочных пунктов, для помощи ориентации в пространстве пешеходам с нарушением зрения.
 Антибактериальное покрытие — материалы и вещества, сгруппированные на поверхности предметов, ограничивающие или предотвращающие рост и размножение микроорганизмов.
 Покрытие — верхняя ограждающая конструкция здания, верхняя ограждающая часть машины, механизма.
 Покрытие здания, или крыша — верхняя конструкция здания, защищающая от погодных явлений (света, атмосферных осадков и т. д.).
 Покрытие — поверхностный слой, материал. Например, лак для ногтей или волос.
 Покрытие поверхности адсорбатом
 Покрытие — процесс действия; способ нанесения поверхностного слоя на материал, предмет или конструкцию.

В технике и науке 
 Покрытие — характеристика метода секвенирования.
 Критерий тестового покрытия — метрика в тестировании ПО.
 Покрытие кода
 Покрытие требований
 Покрытие множества — в математике семейство множеств, объединение которых содержит данное.
 Покрытие вершин циклами
 Покрытие рёбер циклами

В астрономии 
 Покрытие — астрономическое явление, во время которого, с точки зрения наблюдателя из определённой точки, одно небесное тело проходит перед другим небесным телом, заслоняя его часть.
 Покрытие звёзд астероидом — астрономическое явление, в ходе которого источник света, чаще всего звезда, покрывается астероидом в процессе его перемещения по небесной сфере.

См. также 

 Крыша (значения)
 Укрытие (значения)